Уляхино — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области России, административный центр Уляхинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 37 км на юг от Гусь-Хрустального, в 18 км на юго-восток от ж/д станция Курлово на линии Владимир—Тумская.

История 
До революции в составе Парахинской волости Касимовского уезда Рязанской губернии, с 1926 года — в составе Парахинской волости Гусевского уезда Владимирской губернии. В 1926 году в деревне было 165 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Уляхинского сельсовета Гусь-Хрустального района Владимирского округа Ивановской Промышленной области, с 1935 года — в составе Курловского района Ивановской области, с 1944 года — в составе Владимирской области, с 1963 года — в составе Гусь-Хрустального района, с 2005 года — центр Уляхинского сельского поселения.

В годы Советской власти в деревне располагалась центральная усадьба колхоза им. 16 годовщины Октября.

Население

Инфраструктура 
В деревне находятся ПАО Гусь-Агро ул. Колхозная д.71, клуб, фельдшерско-акушерский пункт.

В деревне находится небольшая деревянная православная церковь с одним престолом, освящённым в честь священноисповедника Петра Великодворского.

Два продуктовых магазина.

Школа.

Примечания 

Населённые пункты Гусь-Хрустального района